São Paulo (lingua portoghese, corrispondente all'italiano San Paolo) può riferirsi a:

Geografia

Brasile
 San Paolo (São Paulo), stato federato
 San Paolo del Brasile (São Paulo), città capitale dello stato omonimo 
 São Paulo das Missões, comune nello stato del Rio Grande do Sul
 São Paulo de Olivença, comune nello stato di Amazonas
 São Paulo do Potengi, comune nello stato del Rio Grande do Norte

Portogallo
 São Paulo, freguesia di Lisbona
 São Paulo de Frades, freguesia di Coimbra

Persone 
 Irving São Paulo, attore brasiliano

Altro
 São Paulo, quadro del pittore portoghese Nuno Gonçalves
 São Paulo, corazzata della marina del Brasile (1907-1951)
 São Paulo (A-12), portaerei della marina del Brasile

Disambiguazioni correlate
 San Paolo, corrispondente in lingua italiana
 Saint-Paul, corrispondente in lingua francese
 Saint Paul, corrispondente in lingua inglese
 San Pablo, corrispondente in lingua spagnola